Okręty US Navy o nazwie USS "Barnes":
 Pierwszy 
 Drugi 

Zobacz też

Barnes